Desa Lemahireng kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Lemahireng (administrativ by i Indonesien, lat -7,67, long 110,70), Jawa Tengah, 
 Desa Lemahireng (administrativ by i Indonesien, lat -7,30, long 110,71), Jawa Tengah, 
 Desa Lemahireng (administrativ by i Indonesien, lat -7,21, long 110,45), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar